Ca l'Agustí de Badalona, edifici de Badalona
 Ca l'Agustí (Barcelona), masia a Barcelona
 Ca l'Agustí (Castellcir), casa de Castellcir (Moianès)
 Ca l'Agustí (Palau de Noguera), casa a Palau de Noguera (Pallars Jussà)